Кристофер Ханстен (; , Христиания — , там же) — норвежский астроном, физик и геофизик.

Иностранный член Лондонского королевского общества (1839), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1830).

Биография 
Окончил Университет Копенгагена, где вначале изучал юриспруденцию, но позже увлекся математикой и физикой.

Изучал земной магнетизм, открыл суточные вариации горизонтальной составляющей напряжённости магнитного поля Земли. В ходе исследований производил магнитометрические замеры в Норвегии и Финляндии, а в 1828—1830 годах совместно с Г. А. Эрманом предпринял путешествие в Западную Сибирь, где рассчитывал найти второй магнитный полюс Земли. Результаты, полученные в экспедиции, были опубликованы в 1854 году, а главный труд увидел свет в 1863 году. Вскоре после его возвращения из России, в 1833 году в Христиании была построена астрономическая обсерватория, а в 1838 — магнитная, и Ханстен был директором обеих.

В 1835—38 годах он издал учебники по геометрии и механике. Публиковал работы в различных научных журналах.

С 1861 года отошёл от активной работы.

Награды 
 Командор (1847), Кавалер Большого Креста (1855) ордена Святого Олафа;
 Кавалер Большого Креста ордена Данеброг;
 Кавалер Большого Креста ордена Полярной звезды.

В его честь названы кратер и борозда на Луне и улица в кампусе Блиндерн университета Осло.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ганстеен Кристофер на сайте Российской Академии наук
 Кристофер Ханстен

Астрономы по алфавиту
Физики по алфавиту
Физики Норвегии
Астрономы Норвегии
Астрономы XIX века
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Почётные члены Петербургской академии наук
Преподаватели Университета Осло
Члены Прусской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Норвежского королевского общества наук и литературы
Члены Американской академии искусств и наук
Выпускники Копенгагенского университета
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук